Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Dembski (1540-1614) – katolicki ksiądz
 Janusz Dembski (1929-1997) – polski bibliotekarz, historyk i animator kultury
 Wojciech Dembski (1934-1995) – polski orientalista
 Wiesław Dembski (1933-2017) – polski grafik, malarz
 William A. Dembski (ur. 1960) – amerykański matematyk, filozof, teolog ewangelikalny